
Termin -{R4}- ima više značenja.

 R-oznake, R4: Gradi eksplozivna metalna jedinjenja
 Jaguar R4, trkačka kola